Femtende etape af Tour de France 2012 var en 158,5 km lang flad etape. Den blev kørt mandag den 16. juli fra Samatan til Pau.

 Etape: 15. etape
 Dato: 16. juli
 Længde: 158,5 km
 Gennemsnitshastighed: 43,178 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Maubourguet) 
Efter 101,5 km

1. bjergspurt (Côte de Lahitte-Toupière) 
4. kategori stigning på Côte de Lahitte-Toupière, efter 107 km (289 m; 2,1 km à 5,3 %)

2. bjergspurt (Côte de Simacourbe) 
3. kategori stigning på Côte de Simacourbe, efter 123,5 km (312 m; 1,9 km à 6,3 %)

3. bjergspurt (Côte de Monassut-Audiracq) 
4. kategori stigning på Côte de Monassut-Audiracq, efter 129 km (318 m; 1,5 km à 5,4 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 23  Giovanni Bernaudeau (EUC) udgik.
 26  Vincent Jérôme (EUC) udgik.
 129  Kenny van Hummel (VCD) udgik.
 143  Jauhen Hutarovitj (FDJ) udgik.
 192  Sylvain Chavanel (OPQ) udgik.
 206  Brett Lancaster (OGE) udgik.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 15

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 15